Umrao Jaan – wersja z 1981 roku,
 Umrao Jaan – wersja z 2006 roku.